XII Первенство России среди клубов КФК прошло в 2003 году в два этапа. В зональных соревнованиях участвовали все клубы участники МРО (межрегиональных футбольных объединений), а финальный этап проводился среди победителей зональных первенств. Победителем финального этапа соревнования стал нарткалинский «Аруан», второе место занял ФК «Обнинск», а третье «Алла-Л» Лобня (Лобня).

Дальний Восток 
 Итоговая таблица

 * Команда «СКА-Энергия-д» (Хабаровск) снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.

Сибирь

Группа А 
 Итоговая таблица

Бомбардир:
Андрей Шеменев («Распадская» Междуреченск) — 11

Группа Б 
 Итоговая таблица

Бомбардиры:
Николай Шабалин («Динамо-2» Барнаул — 12

Финальные игры 
 Матчи за 11-е место:
 Полимер (Барнаул) — Зенит (Иркутск) — 10:0, 1:3
 Матчи за 9-е место:
 СибОВВ (Кемерово) — СКА-Забайкалец (Чита) — 4:3, 0:3
 Матчи за 7-е место:
 Динамо-2 (Барнаул) — Атом (Железногорск) — 2:2, -:+

Финальная группа (за 1 — 6 места)

Урал и Западная Сибирь 
 Итоговая таблица

 * Команда «Югра» (Нижневартовск) была исключена из лиги после 6 игр. Результаты матчей с её участием аннулированы

Приволжье 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Хопёр» (Балашов) 0:0 «Рубин-2» (Казань) был аннулирован. Команде «Хопёр» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Золотое кольцо 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Волга» (Тверь) 5:0 «ФанКом» (Мантурово) был аннулирован. Команде «Волга» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Обнинск» 0:1 «Волга» (Тверь) был аннулирован. Команде «Волга» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Волга» (Тверь) 1:0 «Динамо» (Петушки) был аннулирован. Команде «Волга» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Северо-Запад 
 Итоговая таблица

 * Команда «Торпедо-Питер» снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.
 Результат матча «Псков-2000-д» — «Балтика-2» (0:0) был аннулирован. Команде «Псков-2000-д» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Локомотив» — «Приозерск-Динамо» (2:4) был аннулирован. Команде «Приозерск-Динамо» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

Черноземье 
 Итоговая таблица

 * Команда «Кристалл‑СКА МВО» (Смоленск) была исключена из лиги после 9 игр. Результаты матчей с её участием аннулированы

Бомбардир:
Васильев («Факел-Воронеж-2») — 16

ЮФО 
 Итоговая таблица

Центр

Московская область

Группа «А» 
 Итоговая таблица

Бомбардир:
Сергей Артемов («Шатура» / «Алла-Л» Лобня) — 32 (17 / 15)

Группа «Б» 
 Итоговая таблица

Москва 
 Итоговая таблица

 * Команда «МВА» (Москва) была исключена из лиги после 11 игр. Результаты матчей с её участием аннулированы
 ** Команда «Спартак-мол» (Москва) снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.
 Результат матча «Титан-2» (Железнодорожный) 4:1 «Красный Октябрь» (Москва) был аннулирован. Команде «Титан-2» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Игры за 1 место в зоне Центр:
 Алла-Л (Лобня) — Алмаз (Москва) — 3:0, 4:2

Финальный турнир 
Место проведения — Азов (12 — 22 октября)
 Итоговые таблицы

Группа А 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа B 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа C 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финальная группа 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
 * матчи предварительного этапа

за 7 — 9 места 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Обнинск. Соревнования прошли с 13 по 18 сентября

Группа А

Группа В

Финал 
«Обнинск» — «Алмаз» (Москва) — 3:1

Примечания

Ссылки 
 КФК 2003 на regfut.ru
 КФК 2003 на официальном сайт любительской футбольной лиги России
 КФК 2003 на regional-football.ru 

2003